Aceasta este lista comunelor din Suedia.

Referințe

Legături externe
 Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2013 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september 2013. Statistics Sweden. 
 Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012 - 2013. Statistics Sweden. 

Comune
 
Suedia